Lucio Antistio Vetere - console 26
 Lucio Antistio Vetere - console 55